Sinell ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Sinell (1926–2020) deutscher Veterinärmediziner und Professor für Lebensmittelhygiene
 Hermann Sinell (1862–1938), deutscher HNO-Arzt